Желин може да се отнася за:

 Желин, на гръцки Хилиодендро, село в Костурско, Гърция;
 Желин, планина в Сърбия.

 Вижте също
 Желен, село в България;
 Желино, село в Република Македония.